A Igreja de Alexandria, no Egito, é a igreja particular liderada pelo Patriarca de Alexandria. Ela é uma das quatro sedes apostólicas do cristianismo primitivo, juntamente com Roma, Antioquia e Jerusalém (Constantinopla foi adicionada posteriormente como a quinta).

Tradicionalmente, acredita-se que tenha sido fundada por São Marcos por volta de 42 d.C. e ela alega jurisdição sobre todos os cristãos do continente africano.

Hoje, três igrejas alegam ser descendentes diretas da Igreja original de Alexandria:
 A Igreja Ortodoxa Copta de Alexandria, uma igreja ortodoxa oriental.
 A Igreja Ortodoxa Grega de Alexandria, uma igreja ortodoxa (calcedoniana).
 A Igreja Católica Copta, uma igreja católica oriental em comunhão completa com a Igreja Católica Apostólica Romana.
A  Igreja Greco-Católica Melquita, uma igreja católica oriental em comunhão completa com a Igreja Católica Apostólica Romana.

Até 1964, existia também o Patriarcado Latino de Alexandria, hoje extinto.

Ver também 
 Patriarca de Alexandria
 Concílio de Alexandria

Ligações externas 
 

Patriarcas de Alexandria